mqk – codice ISO 639-3 della lingua rajah kabusuwa maobo